Vráž ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Vráž u Berouna, Gemeinde im Okres Beroun
 Vráž u Písku, Gemeinde im Okres Písek
 Vráž, Ortsteil von Dlažov, Okres Klatovy
 Vráž, Ortsteil von Ostředek, Okres Benešov

 Nová Vráž, Ortsteil von Vráž u Písku, Okres Písek
 Nová Vráž, Ortslage von Černošice, Okres Praha-západ
 Stará Vráž, Ortsteil von Vráž u Písku, Okres Písek
 Stará Vráž, Ortslage von Černošice, Okres Praha-západ